Thomas Freyer ist der Name folgender Personen:
 
* Thomas Freyer (Theologe) (* 1952), deutscher Theologe
 Thomas Freyer (Dramatiker) (* 1981), deutscher Dramatiker